Barbara Wiśniewska – dziennikarka
 Barbara Wiśniewska-Paź – naukowiec

Zobacz też 
 Barbara Nowak-Rogowska secundo voto Wiśniewska – koszykarka